

Patronyme
Dahlem est un nom qui désigne quelqu'un originaire du toponyme Dahlem.

Dahlem
 Anton Dahlem (1859-1935), homme politique allemand.
 Björn Dahlem (1974-),  artiste allemand.
 Franz Dahlem (1892-1981),  homme politique et résistant allemand.

Toponyme
Dalhem, Dahlem, Dahleim, Daelhem ou Dalheim est un toponyme fréquent en Allemagne, composé des deux racines dahl: vallée et heim: maison, par extension : village, donc: le village dans la vallée. 
On trouve plusieurs localités portant ce nom, en Allemagne et au Luxembourg.

Dahlem 
 Dahlem, un quartier de Berlin, avec le Musée ethnologique de Berlin dit le Dahlem ;
 Dahlem, une commune de l'arrondissement de Lunebourg, dans le land de Basse-Saxe ;
 Dahlem, une commune de l'arrondissement d'Euskirchen, dans le land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;
 Dahlem, une commune de l'arrondissement d'Eifel-Bitburg-Prüm, dans le land de Rhénanie-Palatinat ;
 Dahlem, une section de la commune luxembourgeoise de Garnich.

Dalhem
 Dalhem, commune de Belgique de la banlieue de Liège.
 Comté de Dalhem, état de l'ancien régime ayant notamment fait partie des pays d'Outremeuse brabançon.
 Dalhem, une localité de la commune de Gotland en Suède

Voir aussi

Patronyme lorrain